Velička je název dvou vodních toků:

 Velička (přítok Bečvy) – pravostranný přítok Bečvy v okrese Přerov
 Velička (přítok Moravy) – levostranný přítok Moravy v okrese Hodonín

Dále to může být:

 Velička – město v jižním Polsku (polsky Wieliczka)

příjmení 
 Jan Velička – český pornoherec